Armand est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Armand est un prénom masculin, d'étymologie germanique (heri = « armée » et man = « homme »), fêté le 23 décembre.

Armand est aussi un patronyme.

On rencontre les variantes masculines Armandino Armando et Armands et féminines Armanda, Armande, Armandina et Armandine.

Quelques Armand célèbres

Saints chrétiens 
 Armand de Vannes  (), ou Amand ou Aman, cinquième évêque de Vannes en Bretagne ; fêté localement le 13 septembre.
 Armand de Maestricht (), pourrait être la même personne que Alain de Lavaur ; fêté le 25 novembre.
 Armand , religieux originaire de Bavière, évêque de  Brixen (Bolzano) ; fêté localement le 23 décembre.

Prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.
 Armand (1699-1765), acteur français.
 Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642), ministre du roi Louis XIII.
 Armand de Bourbon-Conti (1629-1666), Prince de Conti, noble français.

Patronyme 

 Alfred Armand (1805-1888), architecte français ;
 Antoine Armand (1991), homme politique français ;
 Claude Joseph Armand (1764-1840), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 E. Armand (pseudonyme de Lucien-Ernest Juin) (1872-1962), militant de l'anarchisme individualiste et de la liberté sexuelle ;
 Ernest Armand-Delille (1843-1883), peintre paysager français ;
 Germain Armand (1784-1854), homme politique français ;
 Gesner Armand (1936-2008), peintre haïtien ;
 Inès Armand (1874-1920), militante communiste française ;
 Jean-Denis Armand (1988-), coureur cycliste français ;
 Jean-Marie Armand, joueur français de rugby à XIII ;
 Jean-Pierre Armand (1946-), metteur en scène, scénographe, dramaturge et comédien français ;
 Jean-Pierre Armand (1950-), acteur pornographique français ;
 Jean-François Armand (1789-1883), polytechnicien, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, député de l'Aube (1837-1848) ;
 Joseph-François Armand (1820-1903), homme politique canadien ;
 Laurent Armand (1970-), joueur de rugby à XV ;
 Louis Armand (1854-1922), spéléologue français ;
 Louis Armand (1905-1971), ingénieur français ;
 Marie-Paul Armand, écrivain ;
 Jacques Armand (1957-1991), dessinateur de bande dessinée ;
 Pavel Armand (1902-1964), réalisateur et scénariste soviétique ;
 
 Romain Armand (1987-), joueur français de football ;
 Sylvain Armand (1980-), joueur français de football ;
 Thomas-Joseph Armand-Calliat (1822-1901), orfèvre français.

Toponyme

France 
 L'Aven Armand est une grotte située en Lozère.
 Place Louis-Armand est le nom donné au parvis situé devant la gare de Lyon à Paris.
 Louis Armand est le nom d'une station de la ligne 1 du métro de Marseille.
 Le Piton Armand est un sommet de montagne de Saint-Benoît, à La Réunion.

Canada 
 Saint-Armand est une ville du Québec.
 Armand est un canton dans la municipalité régionale de comté du Témiscouata.
 Rivière Armand-Jude, un affluent de la rivière du Seigneur coulant dans Les Éboulements, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec.

Autres 
 Armand, vampire de fiction créé par la romancière Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires.
 Armand le vampire, roman de fantastique écrit par Anne Rice, sixième tome de sa série Chroniques des vampires.
 Le stade Armand-Cesari, le principal stade de football de Corse.

Voir aussi

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Prénom français